Ripley kan syfta på

 Ripley's Believe It Or Not! – en amerikansk organisation
The Talented Mr. Ripley – en amerikansk psykologisk thriller från 1999
Ripley's Game – en italiensk-brittisk-amerikansk film från 2002
Ripley Under Ground – en film från 2005
 Ellen Ripley eller Liutenant Ripley – en fiktiv karaktär i Alien, Aliens, Alien 3 och Alien återuppstår

Geografi

Australien 

 Ripley (del av en befolkad plats), Queensland, Ipswich,

Storbritannien 

 Ripley, Derbyshire, stad i England, 
 Ripley, Surrey, ort i England, 
 Ripley, North Yorkshire, England,

USA 

 Ripley, Mississippi, countyhuvudort, Tippah County, 
 Ripley, Ohio, ort, Brown County, 
 Ripley, Oklahoma, ort, Payne County, 
 Ripley, Tennessee, countyhuvudort, Lauderdale County, 
 Ripley, West Virginia, countyhuvudort, Jackson County, 
 Ripley, New York, ort, Chautauqua County, 
 Ripley, Kalifornien, ort, Riverside County,

Se även 
 Ripley County

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar